Fünfbronn ist der Name folgender Orte:

 Fünfbronn (Simmersfeld), Ortsteil der Gemeinde Simmersfeld im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Fünfbronn (Spalt), Ortsteil der Stadt Spalt im Landkreis Roth, Bayern
Siehe auch:
Fünfbrunnen